Kaut  bezeichnet 
eine Gemeinde in Tschechien, siehe Kouty u Poděbrad

Kaut ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kaut, bayerischer Kaufmann und Unternehmer, Gründer von Kaut-Bullinger 
 Bernd Kaut (* 1945), römisch-katholischer Theologe
 Ellis Kaut (1920–2015), deutsche Kinderbuchautorin
 Josef Kaut (1904–1983), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landesrat
 Lisann Kaut (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Martin Kaut (* 1999), tschechischer Eishockeyspieler